Geografia:
 Liberty (Carolina del Nord)
 Liberty (Carolina del Sud)
 Liberty (Indiana)
 Liberty (Kansas)
 Liberty (Kentucky)
 Liberty (Maine)
 Liberty (Mississipí)
 Liberty (Missouri)
 Liberty (Nebraska)
 Liberty (Nova York)
 Liberty (Oklahoma)
 Liberty (Tioga County, Pennsilvània)
 Liberty (Allegheny County, Pennsilvània)
 Liberty (Tennessee)
 Liberty Center, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Liberty City, ciutat fictícia, en el videojoc de Rockstar Games, Grand Theft Auto.
 Liberty Island, illa inhabitada de la badia de Nova York.
 Liberty Lake, població dels Estats Units a l'estat de Washington.
 North Liberty (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 North Liberty (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 New Liberty, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 West Liberty, diversos indrets:
 West Liberty (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 West Liberty (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky.
 West Liberty (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 West Liberty (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 West Liberty (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest.
 Miscel·lània:
 One Liberty Plaza, gratacel al barri de Manhattan, a Nova York.
 Liberty (estil), també conegut com a Floreal, és el nom que rep la versió italiana de lArt Nouveau a Itàlia.
 New York Liberty, equip de bàsquet femení estatunidenc amb seu a la ciutat de Nova York.